Шпур — термин, который используется в разных областях промышленности, в общем обозначает небольшое отверстие, просверленное для разных целей, в зависимости от области применения.

Металлургия 
 Шпур — углубление в печах шахтного типа для выпуска плава, самая глубокая часть этой подовой выемки.
 шпуровая палка — орудие для обделки печного шпура.

Горное дело 
 Шпур — буровая, стрельная скважина. Диаметром обычно в несколько сантиметров.
 Шпур — искусственное цилиндрическое углубление в твёрдой среде (горной породе, бетоне) диаметром до 75 мм и глубиной до 5 м. Создаются и применяются для размещения зарядов при взрывных работах, для установки анкерной крепи, нагнетания воды или цемента в окружающий массив горных пород и т. п.

Взрывное дело 
 Шпур — также запальное отверстие в некоторых типах зарядов.

Альпинизм 
 Шпур — небольшое круглое отверстие (в том числе заранее приготовленное, в случае промышленного альпинизма) для закрепления анкера или иного крепёжного приспособления.

Математика 
 Шпур (от  «след») — то же, что и след матрицы, сумма диагональных элементов.